Финал НБА 2017 года — заключительная стадия регулярного чемпионата НБА в сезоне 2016/17 и окончание плей-офф. Чемпионы Восточной конференции «Кливленд Кавальерс», сыграют с чемпионами Западной конференции «Голден Стэйт Уорриорз». «Голден Стэйт Уорриорз» и «Кливленд Кавальерс» стали первыми двумя командами в истории НБА, которые встретятся в финале НБА три года подряд.

«Голден Стэйт Уорриорз» обладал преимуществом своей площадки, так как показатель побед/поражений в сезоне, у них был лучше, чем у чемпионов Восточной конференции.

В финале серия прошла до четырёх побед по схеме: 2+2+1+1+1. 1-я, 2-я и 5-я игры прошли на площадке команды «Голден Стэйт Уорриорз». «Кливленд Кавальерс» были хозяевами площадки 3-й и 4-й игр. Первая игра была сыграна 1 июня, а пятый заключительный матч — 12 июня.

Чемпионом НБА в пятый раз стал «Голден Стэйт Уорриорз», который победил в пяти матчах «Кливленд Кавальерс» со счётом 4—1.

Арены

Предстояние

Кливленд Кавальерс 
«Кливленд Кавальерс» в четвертый раз вышли в финал НБА и в третий раз подряд. «Кавальерс» закончили регулярный сезон с 51 победами и заняли первое место в Центральном дивизионе. «Кливленд Кавальерс» в первом раунде плей-офф победил в четырёх матчах «Индиана Пэйсерс», во втором раунде был сильнее «Торонто Рэпторс» также сыграв четыре встречи. В финале Восточной конференции «Кавальерс» выиграл у «Бостон Селтикс» в пяти матчах.

Голден Стэйт Уорриорз 
«Голден Стэйт Уорриорз» в девятый раз вышли в финал НБА и в третий раз подряд. «Уорриорз» закончили регулярный сезон с лучшим показателем побед/поражений, одержав 67 побед, и заняв первое место в Тихоокеанском дивизионе. «Голден Стэйт Уорриорз» в первом раунде победил в четырёх матчах «Портленд Трэйл Блэйзерс», во втором раунде был сильнее «Юта Джаз» также сыграв четыре встречи. В финале Западной конференции «Уорриорз» выиграл у «Сан-Антонио Спёрс» в четырёх матчах.

Регулярный сезон

Плей-офф 2017

Серия

1 матч 

«Голден Стэйт Уорриорз» победил «Кливленд Кавальерс» в первом матче финала НБА со счетом 113 на 91. Счет после первой половины матча был 60 на 52 в пользу «Голден Стэйт». В начале третьей четверти баскетболисты из Окленда сделали рывок 13 на 0, который предопределил результат матча. Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» допустили всего 4 потери, а игроки «Кливленд Кавальерс» – 20. Самым результативным игроком матча стал Кевин Дюрант. В статистическом протоколе матча на его счету было 38 очка, 8 подборов, 8 передач. Стефен Карри сделал дабл-дабл из 28 очков и 10 передач. На счету Леброна Джеймса был дабл-дабл из 28 очков и 15 подборов, к которому он приплюсовал 8 передач и 8 потерь. Кайри Ирвинг набрал 24 очка. Кевен Лав сделал дабл-дабл из 15 очков и 21 подбора.

2 матч 

«Голден Стэйт Уорриорз» победил «Кливленд Кавальерс» во втором матче финала НБА со счетом 132 на 113, и повёл в серии два ноль. В первой четверти Стефен Карри забил 10 штрафных бросков. Он повторил рекорд Пола Пирса 2008 года по количеству забитых штрафных бросков за четверть в матче финала НБА. На протяжении первой половине матча и в начале третьей четверти шла равная борьба. «Голден Стэйт Уорриорз» пытался уйти в отрыв в счете, но «Кливленд Кавальерс» их достигали. Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» в середине второй половине матча дважды делали рывки 13 на 2, на которые игроки «Кливленд Кавальерс» не смогли ответить. Самым результативным игроком матча стал Кевин Дюрант.  В статистическом протоколе матча на счету Дюранта был дабл-дабл из 33 очков и 13 подборов, к которому он добавил 6 передач, 5 блок-шотов, 3 перехвата. Стефен Карри оформил первый трипл-дабл в плей-офф НБА из 32 очков, 10 подборов, 11 передач. Леброн Джеймс также сделал трипл-дабл из 29 очков, 11 подборов, 14 передач, который стал для него 8 в играх финала НБА. По количеству трипл-даблов в матчах финала НБА Леброн сравнялся с Мэджиком Джонсоном. Впервые в истории лиги два игрока оформили трипл-дабл в одном матче финала НБА. Кевен Лав набрал 27 очков и сделал 7 подборов.

3 матч 

«Голден Стэйт Уорриорз» победил «Кливленд Кавальерс» в третьем матче финала НБА со счетом 118 на 113, и повёл в серии три ноль. Клуб из Окленда впервые в истории НБА выиграл 15 матч подряд в плей-офф. «Голден Стэйт Уорриорз» лидировал в счете на протяжении первой половины матча и по его окончании вел в счете 67 на 61. «Кливленд Кавальерс» в начале третьей четверти сделали рывок 10 на 2 и впервые в матче вышли вперед. «Кавальерс» вел в счете на протяжении большей части четвертой четверти, но его игроки ни смогли забить 8 бросков с игры в последние три минуты заключительного отрезка матча. За это время «Голден Стэйт Уорриорз» набрал безответных 11 очков и победил в матче. Самым результативным игроком матча стал Леброн Джеймс. В статистическом протоколе матча на счету Леброна был дабл-дабл из 39 очков и 11 подборов, к которому он добавил 9 передач (Ему не хватило 1 передачи до трипл-дабла). Кайри Ирвинг набрал 38 очков и сделал 6 подборов. В статистическом протоколе матча на счету Кевина Дюранта было 31 очко, 8 подборов, 4 передачи. Клей Томпсон набрал 30 очков и сделал 6 подборов. Стефен Карри записал на свой счет дабл-дабл из 26 очков и 13 подборов.

4 матч 

«Кливленд Кавальерс» выиграл у «Голден Стэйт Уорриорз» со счетом 137 на 116, и сократил отставание в серии до двух побед. Одноимённая команда из Кливленда прервала победную серию «Уорриорз» из 15 матчей подряд со старта плей-офф. «Кливленд Кавальерс» установил два рекорда по набранным очкам в одном матче Финала НБА. 49 очков за первую четверть набрали игроки «Кавальерс», что является новым рекордом по очкам в четверти в одном матче финала НБА. За  первую половину матча на счету баскетболистов «Кливленд Кавальерс» было 86 очков, что является новым рекордом по очкам за половину встречи в одном матче финала НБА. «Кливленд Кавальерс» установил новые рекорды по забитым трёхочковым броскам за половину встречу и за матч в одной игре финала НБА. Игроки «Кавальерс» забили 13 бросков из-за дуги в первой половине матча и 24 трёхочковых броска за весь матч.

«Кливленд Кавальерс» лидировал в счете на протяжении всей встречи. Игроки «Голден Стэйт Уорриорз» периодически сокращали отставания в счете. Но баскетболисты «Кливленд Кавальерс» возвращали разницу в счете, заработанную в первой четверти матча. В одном из эпизодов третьей четверти Леброн Джеймс и Кевин Дюрант получили обоюдные технические фолы за разговоры с друг другом. В другом эпизоде третьей четверти, который стал укрощением всего матча, Леброн Джеймс сделал себе передачу от щита и забил данк. Самым результативным игроком матча стал Кайри Ирвинг.  В статистическом протоколе матча на его счету было 40 очка, 7 подборов, 4 передачи. Леброн Джеймс оформил трипл-дабл из 31 очка, 10 подборов и 11 передач, который был для него 9 в матчах финала НБА. Леброн стал рекордсменом по количеству трипл-даблов в матчах финала НБА. Леброн Джеймс преодолел отметку 1178 набранных очков в матчах финала НБА. Он стал третьим в списке снайперов Финала НБА. Впереди него только Карим Абдул-Джаббар с 1317 очками и Джерри Уэст с 1679 очками. Кевин Лав набрал 23 очка и сделал 5 подборов. В статистическом протоколе матча на счету Кевина Дюранта было 35 очков, 4 подборов, 4 передач. Дрэймонд Грин сделал дабл-дабл из 16 очков и 14 подборов. Стефен Карри также оформил дабл-дабл из 14 очков и 10 передач.

5 матч 

«Голден Стэйт Уорриорз» победил «Кливленд Кавальерс» в пятом матче финала НБА со счетом 129 на 120, и стал чемпионом НБА. В первой четверти игроки «Кливленд Кавальерс» предприняли попытку оторваться в счете от соперника, но баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» не позволили им это сделать. Во второй четверти «Голден Стэйт Уорриорз» сделала рывок в счете: они набрали 27 очков, а в свое кольцо получили 4 очка. Джей Ар Смит закончил четверть сверхдальним трёхочковым броском. Счет после первой половины был 71 на 60 в пользу клуба из Окленда. «Кливленд Кавальерс» усилиями Леброна Джеймса, Кайри Ирвинга и Джей Ар Смита выиграли третью четверть сократили отставание в счете до 5 очков. В четвертой четверти была равная борьба, во время которой Кевин Дюрант набрал 11 очков. Но под конец заключительного отрезка матча игроки «Кливленд Кавальерс» промазали несколько подряд бросков и за 50 секунд до конца встречи исход серии между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Кливленд Кавальерс» был предрешен. Самым результативным игроком матча стал Леброн Джеймс. В статистическом протоколе матча на счету Леброна был дабл-дабл из 41 очка и 13 подборов, к которому он добавил 8 передач (Ему не хватило 2 передачи до трипл-дабла) и 2 перехвата. Кайри Ирвинг набрал 26 очков и отдал 6 передач. На счету Джей Ар Смита было 25 очков, он забил 7 из 8 трёхочковых бросков. Самым ценным игроком финала был назван Кевин Дюрант. В статистическом протоколе матча на его счету было 39 очко, 7 подборов, 5 передач. Стефен Карри сделал дабл-дабл из 34 очков и 10 передач, к которому он приплюсовал 6 подборов и 3 перехвата. Андре Игудала набрал 20 очков.

Составы команд

Кливленд Кавальерс

Голден Стэйт Уорриорз

Статистика игроков

Голден Стэйт Уорриорз 

|-
| style="text-align:left;"|Мэтт Барнс|| 5 || 0 || 1.8 || .333 || .500 || .000 || 0.2 || 0.4 || 0.0 || 0.0 || 0.6
|-
| style="text-align:left;"|Дрэймонд Грин|| 5 || 5 || 35.4 || .345 || .280 || .667 || 10.2 || 4.8 || 1.6 || 0.6 || 11.0
|-! style="background:#FDE910;"
| style="text-align:left;"|Кевин Дюрант|| 5 || 5 || 39.7 || .556 || .474 || .927 || 8.4 || 5.4 || 1.0 || 1.6 || 35.2
|-
| style="text-align:left;"|Андре Игудала|| 5 || 0 || 28.2 || .529 || .333 || .333 || 3.2 || 3.4 || 1.2 || 1.0 || 8.6
|-
| style="text-align:left;"|Стефен Карри|| 5 || 5 || 37.7 || .440 || .388 || .897 || 8.0 || 9.4 || 2.2 || 0.0 || 26.8
|-
| style="text-align:left;"|Иан Кларк|| 4 || 0 || 11.1 || .438 || .273 || 1.000 || 1.0 || 0.8 || 0.3 || 0.0 || 4.8
|-
| style="text-align:left;"|Шон Ливингстон|| 5 || 0 || 15.0 || .536 || .000 || 1.000 || 1.0 || 1.2 || 0.2 || 0.0 || 6.6
|-
| style="text-align:left;"|Джеймс Майкл Макаду|| 4 || 0 || 2.8 || .667 || .000 || .000 || 0.5 || 0.0 || 0.3 || 0.0 || 1.0
|-
| style="text-align:left;"|Патрик Маккоу|| 5 || 0 || 6.8 || .273 || .200 || 1.000 || 2.0 || 0.4 || 0.2 || 0.0 || 2.2
|-
| style="text-align:left;"|Джавейл Макги|| 4 || 0 || 5.6 || .667 || .000 || .750 || 2.5 || 0.8 || 0.0 || 0.5 || 2.8
|-
| style="text-align:left;"|Заза Пачулия|| 5 || 5 || 13.2 || .538 || .000 || .400 || 2.8 || 0.4 || 0.4 || 0.0 || 3.2
|-
| style="text-align:left;"|Клей Томпсон|| 5 || 5 || 36.5 || .429 || .425 || .714 || 4.8 || 2.2 || 0.4 || 0.2 || 16.4
|-
| style="text-align:left;"|Дэвид Уэст|| 5 || 0 || 10.0 || .588 || .000 || .500 || 2.0 || 0.6 || 0.0 || 0.6 || 4.2
|}

Кливленд Кавальерс 

|-
| style="text-align:left;"|Леброн Джеймс|| 5 || 5 || 42.4 || .564 || .387 || .649 || 12.0 || 10.0 || 1.4 || 1.0 || 33.6
|-
| style="text-align:left;"|Ричард Джефферсон|| 5 || 0 || 16.6 || .444 || .111 || .667 || 2.4 || 0.4 || 0.2 || 0.2 || 5.8
|-
| style="text-align:left;"|Дантэй Джонс|| 3 || 0 || 3.5 || .667 || .500 || 1.000 || 1.3 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 3.0
|-
| style="text-align:left;"|Джеймс Джонс|| 3 || 0 || 2.8 || .000 || .000 || .000 || 0.3 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0
|-
| style="text-align:left;"|Кайри Ирвинг|| 5 || 5 || 40.3 || .472 || .419 || .900 || 4.0 || 4.4 || 1.0 || 0.2 || 29.4
|-
| style="text-align:left;"|Кайл Корвер|| 5 || 0 || 19.3 || .368 || .313 || 1.000 || 1.2 || 0.4 || 0.2 || 0.2 || 4.4
|-
| style="text-align:left;"|Кевин Лав|| 5 || 5 || 32.2 || .388 || .387 || .800 || 11.2 || 1.0 || 2.2 || 1.0 || 16.0
|-
| style="text-align:left;"|Джей Ар Смит|| 5 || 5 || 29.2 || .541 || .581 || .333 || 1.3 || 0.3 || 0.8 || 0.0 || 11.8
|-
| style="text-align:left;"|Тристан Томпсон|| 5 || 5 || 26.4 || .545 || .000 || .667 || 5.8 || 2.6 || 0.6 || 0.6 || 5.6
|-
| style="text-align:left;"|Дерон Уильямс|| 5 || 0 || 12.2 || .125 || .111 || .000 || 1.6 || 1.2 || 0.4 || 0.0 || 1.0
|-
| style="text-align:left;"|Деррик Уильямс|| 3 || 0 || 3.4 || .333 || .500 || 1.000 || 0.3 || 0.3 || 0.0 || 0.0 || 2.3
|-
| style="text-align:left;"|Иман Шамперт|| 5 || 0 || 13.3 || .235 || .222 || .800 || 1.6 || 0.4 || 0.6 || 0.4 || 3.6
|-
| style="text-align:left;"|Ченнинг Фрай|| 1 || 0 || 11.2 || .200 || .000 || .000 || 3.0 || 1.0 || 0.0 || 0.0 || 2.0
|}

Примечания

Ссылки 
 Official Site
 

НБА в сезоне 2016/2017
Финал НБА
Июнь 2017 года